Matti Väisänen est un nom pouvant désigner:

 (1887-1939), homme politique finlandais
 (né en 1934), ecclésiastique luthérien finlandais
 (né en 1938), compétiteur finlandais en ski d'orientation

Voir aussi

Väisänen, Matti